Суспицын — фамилия

 Суспицын, Вячеслав Владимирович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Суспицын, Сергей Алексеевич — экономист, заслуженный деятель науки Российской Федерации.